Unter Stadtbrandmeister versteht man:
 einen besonderen Führungsgrad der Feuerwehr in bayerischen kreisfreien und Großen Kreisstädten, siehe Kreisbrandmeister#Bayern
 den Leiter des Feuerwehrwesens in niedersächsischen Städten, siehe Gemeindebrandmeister (Niedersachsen)
 den Leiter des Feuerwehrwesens in schleswig-holsteinischen kreisfreien Städten, funktional äquivalent zum Gemeindewehrführer (Schleswig-Holstein)
 den Leiter des Feuerwehrwesens in thüringischen Städten, siehe Ortsbrandmeister (Thüringen)